Arenzana puede referirse a:

 Arenzana de Abajo, localidad de La Rioja (España). 
 Arenzana de Arriba, localidad de La Rioja (España).